

Катариш — річка в Башкортостані, ліва притока Узяна
 Катариш — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан